Nicholas County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Nicholas County (Kentucky)
 Nicholas County (West Virginia)